Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 52 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 26 июля по 7 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 28 спортсменов из 28 стран.

История 
Соревнование по боксу в мужском наилегчайшем весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 24 раз. Наилегчайшая весовая категория Турнир впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1904 году и после перерыва в 1908 году и в 1912 году снова включена во все Игры с 1920 года. До 1964 года является самой легкой мужской весовой категорией. С Игр 1968 появляется наименьшая весовая категория до 48 кг, а позднее до 49 кг и поединки проводились в наилегчайшем весе (49 кг −52 кг). На соревновании в Токио в программе Игр наилегчайший все снова стал наименьшей весовой категорией до 52 кг.
 Действующим олимпийским чемпионом и чемпионом мира в дисциплине наилегчайший (до 52 кг) веса является узбекский боксёр Шахобиддин Зоиров, который квалифицировался на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020